De 89ste editie van de KNVB beker  begon op 26 augustus 2006 en eindigde op zondag 6 mei 2007 met de Finale in het Stadion van Feyenoord de Kuip in Rotterdam

In een spectaculair duel won Ajax de finale van AZ. De stand na 120 minuten voetbal was 1-1, Ajax won uiteindelijk na penalty's met 8-7.

Eerste ronde 
 26 augustus 2006

Tweede ronde 

19 september 2006

 De wedstrijd tussen Be Quick '28 en VVOG werd in de 88e minuut gestaakt wegens het uitvallen van het licht. De KNVB besloot later echter de wedstrijd niet af te spelen, maar dit als uitslag te zien, en verklaarde Be Quick '28 als winnaar.
 De wedstrijd tussen DOTO en FC Twente werd gespeeld op Woudestein, de thuishaven van Excelsior.

Derde ronde

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale 
De finale werd gespeeld op zondag 6 mei 2007 in de Kuip in Rotterdam. Ajax-supporters moesten gebruikmaken van een combi-regeling. Vroege AZ-supporters konden kiezen, later werd alles vrij vervoer.

Wedstrijd

Externe link 
 , door Ronald Zwiers

KNVB Beker (mannen) naar seizoen
Bekervoetbal 2006/07
Nederlands voetbalseizoen 2006/07